Кознев — фамилия:

 Кознев, Алексей Алексеевич (1927—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Кознев, Алексей Валентинович (род. 1975) — российский хоккеист.